South Shore (Kentucky)
South Shore (Dacota do Sul)

Ver também

Desambiguações de topônimos